Bear River kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Bear River (biflöde till Sustut River), vattendrag i British Columbia, 
 Bear River (Portland Canal), vattendrag i  British Columbia,

USA 

 Bear River, Wyoming, ort i Uinta County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar